Дина Соломоновна Волкац (Волканц; 1920, Полтава, Полтавская область — 1990, Москва) — участник Великой Отечественной войны, специалист на подготовке собак МРС (минно-розыскной службы). Первая и единственная женщина, занимавшая командирскую должность в этой службе во время войны. Сумела подготовить первую в Красной Армии собаку-диверсанта Дину. Личной собакой Дины Волкац был пёс-миноискатель Джульбарс.

Является фотографом всех книг своего мужа — известного кинолога А. П. Мазовера (1905—1981).

Биография 
Дина Волкац родилась в Полтаве. Получила в Харькове военную специальность инструктора по служебному собаководству, затем сдала экзамены за второй курс Харьковского театрального училища. 

В июле 1941 года уволилась из театра, была призвана в 9-й армейский отряд в Малиновке. Воевала в отряде собак-истребителей танков, училась в Центральной школе военного собаководства «Красная Звезда», где и выбрала себе личную собаку — Джульбарса. 

В мае 1943 года, после того как окончила учёбу в «Красной Звезде», отправилась на Калининский фронт. Воентехника Волкац назначили командиром отдельного взвода дрессировщиков-минёров 37-го отдельного батальона разминирования.

Здесь же, на фронте, Дина Волкац вышла замуж за командира 37-го отдельного батальона разминирования Александра Мазовера.

За подготовку собак-миноискателей «по поиску глубинных мин и мин натяжного действия» комвзвода лейтенант Волкац награждена орденом Красной Звезды (1944).

Умерла в 1990 году. Урна с прахом захоронена в колумбарии на Введенском кладбище.

Собаки 
 Личной собакой Дины был Джульбарс, которого Дина выбрала, учась в Центральной школе военного собаководства «Красная Звезда». На её выбор начальник отделения сказал:

 Дина Волкац лично дрессировала первую собаку-диверсанта Дину. Овчарка Дина, принимая участие в «рельсовой войне» в Белоруссии, сумела затащить вьюк со взрывчаткой прямо под колёса паровоза, пустив вражеский эшелон под откос. При этом собака вернулась живой к инструктору.

Примечания

Литература 
 Светлана Гладыш, «Гражданская специальность — актриса»
 «Минно-розыскные собаки на фронтах Великой Отечественной войны»
 Ф. М. Лужков, «Служебные собаки и их применение»
 «Твой друг». Сборник по собаководству (составитель — К. Б. Глиер)

Ссылки 
 Марк Штейнберг. «Пёс на кителе Сталина, или Четвероногие спасатели» 
 [peoples.ru/military/dog/volkats/index.html Светлана Гладыш. «Биография Дины Волкац»] на сайте People’s History, ноябрь 2004
 Владимир Царёв. «Дина и доктор минных наук Джульбарс»  «Московский литератор», 15 августа 2006
 Забытые имена Журнал «Зообизнес» (Украина), № 8, 2005

Дрессировщики собак СССР
Первые женщины в профессии
Женщины в Великой Отечественной войне
Кинологи СССР
Похороненные на Введенском кладбище
Фотографы СССР